Het wereldkampioenschap superbike seizoen 1991 was het vierde in de geschiedenis van het door de FIM georganiseerde wereldkampioenschap superbike. Het seizoen telde dertien wedstrijden die telkens door middel van twee races werden verreden. Het seizoen begon op 1 april op Donington Park in het Verenigd Koninkrijk en eindigde op 19 oktober op het Phillip Island Grand Prix Circuit in Australië.

De Amerikaan Doug Polen werd kampioen met 17 overwinningen. Ducati werd kampioen bij de constructeurs.

De derde ronde op Mosport Park werd door de reguliere coureurs geboycot omdat zij het circuit niet veilig genoeg vonden.

Kalender

Resultaten

Coureurs

Constructeurs

Externe link
 Officiële website